Název Bečovský potok má více vodních toků:

 Bečovský potok (přítok Srpiny) – pravostranný přítok Srpiny v okrese Most
 Bečovský potok (přítok Teplé) – pravostranný přítok Teplé v okrese Karlovy Vary
 Bečovský potok (přítok Zolné) – levostranný přítok Zolné na Slovensku v okrese Banská Bystrica